RWE (energiebedrijf), een Duits energiebedrijf
RWE (motorfiets)